University of Peloponnese är ett universitet i Grekland.   Det ligger i prefekturen Arkadien och regionen Peloponnesos, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Aten.

Källor 

Universitet och högskolor i Peloponnesos (region)